Татьянино

 Татьянино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Татьянино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Татьянино — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Татьянино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Татьянино — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги в черте г. Гатчина Ленинградской области.
 Татьянино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Татьянино — деревня в Оленинском районе Тверской области.